Алексис — фамилия и псевдоним:

Фамилия 
 Алексис, Виллибальд (настоящие имя и фамилия Георг Вильгельм Генрих Геринг; 1798—1871) — немецкий писатель.
 Алексис, Габриэль (род. 1972) — венесуэльский певец и композитор.
 Алексис, Гильом (около 1425—1486) — французский поэт конца XV — начала XVI веков, монах-бенедиктинец.
 Алексис, Жак-Стефен (1922—1961) — гаитянский писатель-прозаик, политик-коммунист.
 Алексис, Жак Эдуар (род. 1947) — гаитянский политик, премьер-министр Гаити в 1999—2001 и 2006—2008 годах.
 Алексис, Ким (род. 1960) — американская актриса и фотомодель.
 Алексис, Поль (1847—1901) — французский писатель, журналист и драматург.
 Алексис, Пьер Нор (1820—1910) — президент Гаити с 1902 до 1908 года.
 Алексис, Фрэнсис (род. 1947) — гренадский юрист и политик.

Псевдонимы 
 Алексис Кристал (род. 1993) — чешская порноактриса.
 Рэйвен Алексис (настоящее имя Ли́нда Энн Хо́пкинс; 1987—2022) — американская порноактриса и модель.
 Форд, Алексис (настоящее имя Даниэлль Лагри; род. 1988) — американская порноактриса.